James Mason puede referirse a:

 James Mason (1909-1984), actor de cine británico;
 James Mason (1990-), actor australiano - papel: Chris Pappas, en la serie australiana Neighbours;
 James Beck «Jim» Gordon (1945-), músico y compositor estadounidense.